Schöpff oder Schoepff ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai von Schoepff (* 1959), deutscher Diplomat und Botschafter
 Wilhelm Schöpff (1826–1916), deutscher Pfarrer und Dichter 

Siehe auch:
 Schöpf
 Schopf